Эмре Джан (; ) — немецкий футболист, полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.

Клубная карьера 
Являясь выходцем из турецкой семьи, Эмре родился во Франкфурт-на-Майне и вырос на северо-западе Франкфурта. Эмре начинал свою футбольную карьеру в скромной франкфуртской команде «Блау Гельб» и в 2006 году пополнил систему более известного франкфуртского клуба, «Айнтрахта», занимался там до лета 2009 года.

Летом 2009 года Эмре пополнил юношескую команду мюнхенской «Баварии». С 2011 года он выступал за вторую команду клуба. Свой первый матч за «Баварию» Эмре провёл 12 августа 2012 года. Это был матч против дортмундской «Боруссии» за суперкубок Германии. В немецкой Бундеслиге Эмре дебютировал 13 апреля 2013 года в матче против «Нюрнберга».

В августе 2013 года Эмре перешёл в «Байер», по условиям контракта «Бавария» могла выкупить игрока обратно, однако, этого не произошло. 

5 июня 2014 года Эмре перешёл в «Ливерпуль», сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов. Летом 2018 года стало известно, что футболист отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом.

21 июня 2018 года Джан подписал контракт с итальянским «Ювентусом» до 30 июня 2022 года. В новом клубе Эмре получил номер 23.

31 января 2020 года перешёл на правах аренды в дортмундскую «Боруссию». Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро.

Карьера в сборной 
Эмре играл в различных юношеских сборных Германии. В составе сборной Германии (до 17 лет) он выигрывал серебряные медали юношеского чемпионата Европы и бронзу юношеского чемпионата мира. С 2013 года Эмре является членом молодёжной сборной Германии.

Эмре отклонил предложение выступать за национальную сборную Турции, потому что ему очень хотелось бы выступать именно за немецкую сборную.

4 сентября 2015 году дебютировал в сборной Германии в матче с Польшей (3:1).

3 июля 2017 году, обыграв в финале сборную Чили, выиграл в составе сборной Германии Кубок конфедераций в России.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии: 2012/13
 Обладатель Кубка Германии: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Германии: 2012
 Победитель Лиги чемпионов: 2012/13

 «Ливерпуль»
 Финалист Кубка английской лиги: 2015/16
 Финалист Лиги Европы: 2015/16
 Финалист Лиги чемпионов: 2017/18

 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии: 2018

 «Боруссия Дортмунд»
 Обладатель Кубка Германии: 2020/21

 Сборная Германии
 Победитель Кубка конфедераций: 2017

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Награждённые медалью Фрица Вальтера
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд